Die Open de Cagnes-sur-Mer 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Cagnes-sur-Mer. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 7. bis 13. Mai 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Cagnes-sur-Mer